La ruta de todo mal es el episodio 44 (duodécimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Fry y Bender discuten sobre cuál es la mejor marca de cerveza y Leela les sugiere que elaboren su propia cerverza, tal como hacían los niños en el orfanato. Bender accede encantado a servir como recipiente para la destilación. En otro orden de cosas, el hijo de Hermes (Dwight) y el clon del Profesor (Cubert) han sido expulsados del internado por atacar a un compañero. Fry, Leela y Bender quedan encargados de ser sus tutores legales durante un mes. Leela les explica que el alcohol es muy malo para los niños pero que en cambio cuando cumples los 21 se vuelve muy, muy, bueno. Los críos no quedan muy contentos con la tutela, así que agarran el invento del Profesor que transforma cualquier voz en la suya propia y encargan una pizza para Bonnigan 8, un planeta en la otra punta del Universo (Aunque, como diría Fry más tarde, el universo termina en Bonnigan 7). Entonces Hermes y el profesor les dicen a sus hijos que busquen empleo, por lo cual deciden repartir periódicos y hacen su agencia mucho mejor que Planet Express, la agencia de sus padres. Para divertirse, rompen la ventana del chico que hizo que los expulsarán. Dwight y Cubert contratan a Leela, Fry y Bender como repartidores, y después con el tiempo compran a Planet Express renombrándola como Awesome Express, Hermes y Farnsworth quedan sin trabajo.  Luego, Dwight y Cubert, prometen hacer muchas entregas, pero no les alcanza el tiempo y piden ayuda sus respectivos padres. Con ayuda de sus padres, pueden hacer todas las entregas, excepto la del chico al que atacaron Cubert y Dwight. Entonces Hermes y Farnsworth le dicen que se disculpen, cuando lo hacen, el padre del chico golpea y deja muy lastimados en un hospital a Hermes y al profesor. Finalmente el padre del niño se disculpa, y los tres toman una de las cervezas que hicieron Fry, Leela y Bender, que se las da este último

Referencias Culturales
Cuando están repartiendo los periódicos que Cubert y Dwight habían tirado en uno de los asteriodes esta el protagonista de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2002